Вејланд има више значења:
 Вејланд (Ајова)
 Вејланд (Мичиген)
 Вејланд (Њујорк)
 Вејланд (Кентаки)
 Вејланд (Мисури)